Сан Франсиско Окотлан има више значења:

 Сан Франсиско Окотлан (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско Окотлан, Окотлан (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику